Ricardo Reis peut désigner:
 Ricardo Reis, un des hétéronymes de Fernando Pessoa (1888-1935), écrivain et poète portugais. Ricardo Reis est un des 4 hétéronyme de Fernando Pessoa le plus connu, il est né de la main du poète en 1913 mais l'auteur n'a jamais évoqué dans son œuvre la date de sa mort. Il est médecin de formation et avait des convictions monarchiques ;
 Ricardo Reis (né en 1978), économiste portugais ;
 Ricardo Paulo Reis Marinheiro (né en 1991), cycliste portugais.